W Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 W Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River in Queensland
 W Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland